Xixi bezeichnet:

 Xixi (Huilai) (溪西镇), Großgemeinde im Kreis Huilai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xixi (Luxi) (洗溪镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Hunan
 Xixi (Yongkang) (西溪镇), Großgemeinde der Stadt Yongkang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xixi (Hanyuan) (西溪乡), Gemeinde im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xixi (Suichuan) (西溪乡), Gemeinde im Kreis Suichuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xixi (Xichang) (西溪乡), Gemeinde der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xixi (Yongding) (西溪乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yongding in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xixi (Xihu) (西溪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Zhejiang